Fontana är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arianna Fontana
 Attilio Fontana
 Carlo Fontana
 D.J. Fontana
 Domenico Fontana

 Isabeli Fontana
 Ivano Fontana
 Lavinia Fontana
 Lucio Fontana
 Marco Aurelio Fontana
 Niccolò Fontana Tartaglia
 Norberto Fontana
 Prospero Fontana
 Santino Fontana
 Uranio Fontana

Italienska efternamn